Bhavnagar steht für:

 Bhavnagar, Stadt in Indien
 Bhavnagar (Distrikt), Distrikt in Indien
 Bhavnagar (Staat), ehemaliger Fürstenstaat